Името Момино носят три български села:

 Момино (Област Търговище)
 Момино (Област Хасково)
 Момино село, област Пловдив